Le prochain opus de la série The Witcher est un futur jeu vidéo développé par CD Projekt RED et édité par CD Projekt. L'annonce du développement officiel d'un nouveau jeu dans la licence du Sorceleur a été faite le 21 mars 2022, accompagnée d'une image représentant un médaillon de sorceleur dans de la neige. Quelques heures après l'annonce, Radek Grabowski a confirmé par un tweet que le jeu ne s'appellera pas The Witcher 4, mais il n'a pas annoncé le nom officiel du jeu. Ce jeu ne met pas en scène Geralt de Riv et marque le début d'une nouvelle trilogie.

Trame

Position par rapport à la première saga 
Le jeu n'est pas la suite directe de The Witcher 3: Wild Hunt et ne continue pas les aventures de Geralt de Riv. Il s'agit donc d'une toute nouvelle saga que commence ce jeu.

Une nouvelle école de sorceleur 
La première annonce officielle du 21 mars 2022 a été accompagnée d'une image qui représentait un médaillon de sorceleur dans de la neige. Ce médaillon ne ressemblait pas à celui de l'école du loup. Ainsi le 23 mars, Robert Malinowski annonce que le médaillon présent sur l'image est bel et bien inspiré d'un lynx.

Développement 
Alors que le studio polonais annonçait le 21 mars 2022 le développement officiel de The Witcher 4,  Jason Slama annonce le même jour sur Twitter qu'il sera à la tête du projet. Jason Slama a été auparavant impliqué dans le développement de The Witcher 3: Wild Hunt, puis de Gwent.

Le 26 mai 2022, CD Projekt RED publie ses résultats financiers du premier trimestre de l'année financière 2022. On y apprend que The Witcher 4 vient d'achever sa phase de recherche et de conception et entre en préproduction. C'est avec ce bilan trimestriel que l'on apprend notamment que le développement du jeu aurait commencé dès 2021. Le rapport financier du studio montre aussi qu'environ cent employés travaillent sur le nouveau jeu.

Moteur de jeu 
Avec ce nouveau jeu dans l'univers du sorceleur, CD Projekt RED abandonne son propre moteur de jeu REDengine. Cela pour des complications techniques et de perte de temps, car à chaque nouveau jeu le studio devait entièrement refaire une nouvelle version du moteur ce qui était gourmand en temps mais aussi financièrement.

Ainsi, CD Projekt RED a décidé de signer un partenariat stratégique avec Epic Games pour utiliser à présent l'Unreal Engine 5. Les développeurs du studio polonais vont travailler avec les développeurs de l'Unreal Engine 5, pourront modifier le moteur d'Epic Games et travaillent déjà sur leurs propres outils de narration. Après l'annonce de ce partenariat, une crainte s'est élevée concernant une possible exclusivité des futurs jeux de CD Projekt RED au Epic Games Store, comme cela a été le cas avec Borderlands 3, mais cela a été démenti par Radek Grabowski.

Références 

Jeu Unreal Engine
Jeu CD Projekt
Action-RPG
Jeu vidéo développé en Pologne
Jeu vidéo The Witcher